Aleksandr Muratov (1952) – regista sovietico
 Dmitrij Muratov (1961) - giornalista russo, vincitore del Premio Nobel per la pace 2021
 Pavel Pavlovič Muratov (1881-1950) – scrittore e storico dell'arte russo
 Valentin Muratov (1928-2006) – ginnasta e allenatore di ginnastica artistica sovietico
 Valerij Muratov (1946) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio sovietico